Salvador kan avse:

Salvador (film) - en film från 1986 med James Woods och Jim Belushi.
Salvador (musikgrupp), en kristen musikgrupp

Personer med namnet Salvador
Salvador Dalí - spansk konstnär

Geografi

Brasilien 

 Salvador, Brasilien, delstatshuvudstad, Bahia,

El Salvador

 El Salvador, självständig stat,

Mexiko 

 El Salvador (ort i Mexiko, Durango, Santiago Papasquiaro),

Se även 
El Salvador
San Salvador

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar